Windham megye (Connecticut)
Windham megye (Vermont)